Тарногруд:

 Тарногруд — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Билгорайский повят.
 Тарногруд — гмина (волость) в Польше, входит в Билгорайский повят, Люблинское воеводство.